Veyras, commune française de l'Ardèche ;
 Veyras, commune suisse du Valais.

Homonymie de toponyme